Topônimos
Mercer (Missouri)
Mercer (Pensilvânia)
Mercer (Dacota do Norte)
Mercer Island

Personagens
Mercer (The Walking Dead) - Personagem de The Walking Dead
Ian Mercer —  Personagem de Piratas do Caribe

Ver também
Condado de Mercer

Desambiguação